

Patronymes 

 Alberto Lleras Camargo (1903-1990), président de Colombie de 1945 à 1946 et de 1958 à 1962.
 Alberto Camargo (1965-), coureur cycliste colombien. 
 Alexandre Camargo (1999-), escrimeur brésilien.
 Alonso de Camargo (vers 1500-1569), navigateur espagnol. 
 Ángel Yesid Camargo (1967-), coureur cycliste colombien. 
 Armando Camargo (1982-), coureur cycliste brésilien. 
 César Luís dos Santos Camargo (1969- ), footballeur brésilien.
 Christian Camargo (1971- ), acteur américain.
 Diego Camargo (1998-), coureur cycliste colombien. 
 Fernando Camargo (1977-), coureur cycliste colombien.
 Hebe Camargo (1929-2012), personnalité de télévision, actrice et chanteuse brésilienne.
 Igor de Camargo (1983- ), footballeur belgo-brésilien.
 Joel Camargo (1946-2014), footballeur brésilien.
 Jonathan Camargo (1988-), coureur cycliste vénézuélien.
 Mozart Camargo Guarnieri (1909-1993), compositeur brésilien.
 Nelson Camargo (1990-), coureur cycliste vénézuélien.

Famille 
La famille Cupis alias Camargo est une famille bruxelloise et brabançonne.
 Ferdinand-Joseph de Cupis Camargo (1684-1757), violoniste et maître à danser.
 Marie-Anne de Camargo (1710-1770), danseuse, fille de Ferdinand-Joseph de Cupis Camargo.
 Jean-Baptiste de Cupis de Camargo (1711-1788), violoniste et compositeur, fils de Ferdinand-Joseph de Cupis Camargo.

Toponymes

Camargo, ville du département de Chuquisaca en Bolivie et chef-lieu de la province de Nor Cinti. Sa population s'élevait à  habitants en 2012.

Camargo, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Camargo, ville de Cantabrie.

Camargo, un village du comté de Douglas dans l'Illinois.
 Camargo, ville du Kentucky.
 Camargo, localité de l'Oklahoma.

Camargo, nom provençal de la Camargue.

Camargo, ville de l'état de Chihuahua.
Camargo, ville de l'état de Tamaulipas.
Massacre de Camargo, massacre de migrants en .